Иосиф Андреевич Клейбер (1863, Санкт-Петербург — 1892, Ницца) — русский  и .

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Сын богатого петербургского негоцианта; он с детства отличался выдающимися способностями. Поступив в четвертый класс 2-й Санкт-Петербургской гимназии в 1875 году, он окончил её в возрасте 16-ти лет и по особому разрешению в 1880 году был принят на физико-математический факультет Петербургского университета.

Его первая специальная работа «Астрономическая теория падающих звезд» (: Имп. Спб. ун-т, 1884. — [4], 215 с.), написанная ещё студентом была удостоена золотой медали. По завершении обучения в том же году он был оставлен при университете занимался интерполированием и приложением теории вероятности «к исследованию астрономических явлений и в приложении к исследованию явлений общественных». Специальный курс, посвященный этому последнему приложению теории вероятностей, он читал на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета в качестве приват-доцента. В 1886—1888 годах он также преподавал астрономию и математику на Петербургских высших женских курсах. 

Его магистерская диссертация была посвящена вопросу «О сглаживании наблюдений». 

Его многочисленные статьи по теории падающих звезд были помещены в «Astronomische Nachrichten». В 1887 году Клейбер принимал участие в наблюдении полного солнечного затмения; его популярное издание «Затмение Солнца 7-го августа 1887 г.» (: Посредник, 1887. — 16 с.; : Рус. физ.-хим. о-во, 1887. — 16 с.; Изд. 3-е, вновь доп. — : А. Ф. Цинзерлинг, 1887. — 40 с., 2 л. карт.) выдержало три издания. Поместил также несколько статей в «Вестнике Европы» («Кембриджский университет». — 1890. — № 9 и 10) и в «Русском богатстве».

Написал несколько статей для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Был членом Санкт-Петербургского математического общества.

Последняя работа И. А. Клейбера «Определение орбит метеорных потоков» (, 1891), содержащая более 918 определений элементов орбит падающих звезд, была принята в качестве докторской диссертации, но защитить её он не успел, заболев воспалением лёгких, которое перешло затем в скоротечную чахотку, от которой он скончался 12 февраля 1892 года в Ницце. 

Библиотека Клейбера была в 1895 году передана его вдовой Высшим женским курсам и в 1919 году включена в состав библиотеки Петроградского университета.

Библиография 
 О химическом составе небесных тел. — Санкт-Петербург: тип. В. Демакова, [1885]. — 26 с.: ил.
 Некоторые приложения теории вероятностей к метеорологии.  — , 1887.
 Ускорение процесса письма. — Санкт-Петербург: тип. В. В. Комарова, ценз. 1887. — 9 с.
 Из истории арифметики: Умножение и деление. — Киев : тип. И. Н. Кушнерева и К°, 1888. — 12 с.
 Решение некоторых геометрических вопросов из теории затмений. — Киев : тип. И. Н. Кушнерева и К°, 1888. — 10 с.: ил.
 Теория сглаживания рядов наблюдений [по способу наименьших квадратов]: Сообщ. И. А. Клейбера, чит. 6 фев. 1888 г. в 73-м заседании Физ.-мат. секции О-ва естествоиспытателей при Казан. ун-те. — Казань: тип. Имп. ун-та, 1888. — 101 с., 1 л. табл.
 Средние величины: арифметическая, геометрическая и гармоническаяа. — [Киев]: т-во печ. дела и торговли И. Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд., 1889. — 19 с.
 О наилучшей ординате в интерполировании по способу наименьших квадратов: Сообщ. И. А. Клейбера, чит. 25 нояб. 1889 г. в 93-м заседании Физ.-мат. секции О-ва естествоиспытателей при Имп. Казан. ун-те. — Казань: тип. Ун-та, [1890]. — 14 с.
 Эмпирические формулы. — Санкт-Петербург: тип. В. Демакова, 1890. — 34 с.
 Внутренняя точка геометрической фигуры. — Киев: типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, ценз. 1890. — 12 с.: черт.
 Об определении истинного хода метеорологических явлений из отдельных средних значений. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, ценз. 1890. — 8 с.
 Сжатие при распределении кругов различных диаметров в ряды. — [Киев]: типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, ценз. 1891. — 16 с.: ил.
 Новый способ извлечения корней какой угодно степени. — Киев: типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, ценз. 1891. — 12 с.
 Определение орбит метеорных потоков. — Санкт-Петербург: тип. П. П. Сойкина, 1891. — [2], 330 с., 7 л. черт.
 Солнечное затмение. 28 июля 1896 г. / И. А. Клейбер (†). — Санкт-Петербург: Рус. астрон. об-во, 1896. — 16 с.

Примечания

Литература 
 
 
 

Преподаватели Бестужевских курсов
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Умершие от туберкулёза
Члены Санкт-Петербургского математического общества